Le tournoi de tennis de Copenhague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Angelique Kerber remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimiko Date-Krumm et Rika Fujiwara.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Copenhague
Sport au Danemark en 2012
Tennis en avril 2012